Прунішор () — комуна в Румунії, у повіті Мехедінць.
 Прунішор () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Прунішор.
 Прунішор () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративно підпорядковується місту Себіш.